

Persone

Politici
William A. Harris – politico statunitense
William J. Harris – politico statunitense

Sportivi
William "Bill" Harris – nuotatore statunitense
William "Will" Harris – giocatore di football americano statunitense
William "Willie" Harris – giocatore di football americano statunitense
William Harris – tennista statunitense
William "Hinky" Harris – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
Billy Harris – cestista statunitense

Altro
William Wade Harris – predicatore e missionario liberiano
William Cornwallis Harris – esploratore britannico
William Snow Harris – fisico britannico
William Torrey Harris – filosofo statunitense